Столлер () — английская фамилия. Известные носители:

 Столлер, Николас (род. 1976) — английский и американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Столлер, Эзра (1915—2004) — американский архитектурный фотограф.